Куби́лья — испанская фамилия.

 Кубилья, Луис (1940—2013) — уругвайский футболист и тренер.
 Кубилья, Педро (1933—2007) — уругвайский футболист и тренер.
  (род. 1939) — аргентинский футболист.